Художественная галерея — многозначный термин.

 Художественная галерея — пространство, предназначенное для демонстрации изобразительного искусства. 
 Художественная галерея — печатный журнал; выходил в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годах.
 Художественная галерея —  (белор. Мастацкая галерэя) размещается в корпусе бывшего иезуитского коллегиума Полоцка, памятника архитектуры XVIII века. 
 Художественная галерея — галерея в здании Александровского реального училища в Смоленске.